

Scientifiques 
 Hendrik Lorentz (1853-1928), physicien néerlandais, prix Nobel de physique en 1902. Il a laissé son nom à  :
 la transformation de Lorentz,
 les transformations de Lorentz du champ électromagnétique,
 l'invariance de Lorentz,
 le théorème de réciprocité de Lorentz, 
 la force de Lorentz, 
 le facteur de Lorentz, 
 la fonction lorentzienne,
 la covariance de Lorentz,
 le groupe de Lorentz,
 la médaille Lorentz, prix scientifique aux Pays-Bas, décerné tous les quatre ans.
 Friedrich Lorentz, linguiste allemand

Autres personnalités homonymes 
 Alcide-Joseph Lorentz (1813-1889), dessinateur français.
 Bernard Lorentz (1774-1865), forestier français.
 Christian Lorentz, chanteur ténor à l'Opéra national du Rhin.
 Dominique Lorentz, journaliste d'investigation française.
 Francis Lorentz, ancien dirigeant français d'entreprise dans le domaine des technologies de l'information et de la communication. 
 Hendrikus Albertus Lorentz (1871-1944), explorateur et diplomate néerlandais, a donné son nom à :
 Parc national de Lorentz, dans la partie indonésienne de l'île de Nouvelle-Guinée.
 Iny Lorentz
 Keel Lorentz, personnage du dessin animé japonais Evangelion.
 Lorentz Creutz
 Manon Lorentz, haltérophile française
 Pare Lorentz

Divers 
Lorentz peut également faire référence à :
 la formule de Lorentz, utilisée en médecine, et qui établit le poids idéal compte tenu de la taille, du sexe et de l'âge (voir diététique) ;
 la Lorentz, une rivière de Nouvelle-Guinée occidentale;
 au parc national de Lorentz dans la province indonésienne de Papouasie;

Voir aussi
 
 
 Lorenz (jauge)

Notes 

Homonymie de patronyme